Iwanhorod (ukrainisch ) ist der Name folgender Dörfer in der Ukraine:
 Iwanhorod (Chrystyniwka), in der Oblast Tscherkassy, Rajon Chrystyniwka, Schauplatz eines deutschen Massakers an mehreren Hundert  dort lebenden Menschen jüdischer Religion im Jahr 1942.
 Iwanhorod (Itschnja), in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja
 Iwanhorod (Oleksandriwka), in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka
 Iwanhorod (Saporischschja), in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja

Siehe auch:
 Iwangorod (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung

uk:Івангород
Dische